Давыдовское городское поселение — муниципальное образование Лискинского района Воронежской области России.

Административный центр — рабочий посёлок Давыдовка.

Население 
Население муниципального образования на начало 2011 года — 5614 чел.

География 
Площадь городского поселения — 291 га.

История 
Давыдовский поселковый совет образован 29 августа 1960 года. Законом Воронежской области № 85-ОЗ от 2 декабря 2004 года поселковый совет наделен статусом городского поселения и были установлены границы Давыдовского городского поселения.

Населённые пункты 
В состав поселения входят 2 населённых пункта:
 рабочий посёлок Давыдовка,
 село Вознесеновка.

Примечания

Ссылки 
  сайт Администрации Давыдовского городского поселения Лискинского района

Муниципальные образования Лискинского района
Городские поселения Воронежской области